Time of My Life – traccia di Macy Gray dell'album Music from and Inspired by the Motion Picture 8 Mile del 2002
 Time of My Life – singolo dei Toploader del 2002, dall'album Magic Hotel
 Time of My Life – singolo di Patrick Wolf del 2010
 Time of My Life – album dei 3 Doors Down del 2011
 Time of My Life – album di Ronan Keating del 2016